Суза може да се односи на:

 Суза (град), древни персијски град
 Суза (Кнежеви Виногради), насеље у општини Кнежеви Виногради, Барања, Република Хрватска

или
 Сузе, продукт сузних жљезда у оки људи и других сисара